Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 8:

 8 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 8 Szpitala Okręgowego) 
 8 Samodzielny Batalion Sanitarny 11 DP (1945)
 8 Batalion Medyczny 8 DOW (1997-2001 ← 39 Batalion Medyczny-WSPL)